Автобусный парк № 5 (сокращенно АП 5) — открыт в 1967 году, по адресу улица Академика Туполева, 21. Ранее носил названия: АТП-13032 (до 2001 года), АТП-33032, АТП-09125.

Парк насчитывает 237 машин (состоянием на 1 июня 2018 года) из которых на маршруты выходят 154. Парк обслуживает правобережную часть Киева, преимущественно маршруты Подольского, Шевченковского, Святошинского районов Киева.

Парк принимает участие в обслуживании автобусных коммунальных, таксомоторных и пригородных маршрутах, а также на специальных маршрутах.

С 19 мая 2015 года в связи с закрытием автобусного парка №1 автобусные маршруты №2, 5, 7, 9, 56, 69, а также маршрутное такси №208 были переданы на обслуживание в автобусный парк №5 с подвижным составом.

2 марта 2017 года был введен автобусный маршрут №119: ул. Касияна - Контрактовая площадь.

23 марта 2018 года в автобусный парк №5 был передан на временное обслуживание автобусный маршрут №88: ул. Северная - Рыбальский полуостров. Ранее автобусный маршрут №56 был передан на обслуживание в автобусный парк №8 с подвижным составом в виде 5 автобусов МАЗ 107 и одного автобуса МАЗ 203.069.

18 августа 2018 года в связи с реконструкцией путепровода у станции метро  «Шулявская», временно продлевается автобусный маршрут №2 до улицы Шолуденка.

24 сентября 2018 года маршрутное такси №166 было передано на обслуживание в автобусный парк №8.

19 ноября 2018 года маршрутные такси №208 и №228 переданы на обслуживание в автобусный парк №8.

12 декабря 2018 года маршрутные такси №182 и №537 переданы на обслуживание в автобусный парк №8.

С февраля 2019 года прекращены обслуживания пригородных маршрутов №№ 373 и 774.

19 декабря 2020 года автобусные маршруты  №5 и №7 переданы на обслуживание в автобусный парк №8.

19 июня 2021 года автобусный маршрут  №12 передан на обслуживание в автобусный парк №8.

14 октября 2021 года автобусный маршрут  №7  переданы на обслуживание в автобусный парк №5.

Подвижной состав 
На сегодняшний день используется подвижной состав:

Газель 3221 1996-го года выпуска Только с квадратными фарами. Единственный минус, это то что она очень сильно воняет бензинищем. И всё.

Ранее в парке эксплуатировались такие автобусы:

 Икарус 280 ; До 1985-го года. 
 ЛАЗ А141; До 1985-го года.
 ЛАЗ-42021 ; До 1985-го года.
 ЛАЗ 5252 ;  До 1985-го года.
 ЛАЗ 695 ; До 1985-го года.
 ЛАЗ 699 ; До 1985-го года.
 ЛиАЗ-5256 ; Эксплуатировался с 1995-го года по 1998-й год в качестве автобуса служебника. И всё.

Маршруты

Коммунальные маршруты 
Автобусный парк №5 обслуживает 18 коммунальных маршрутов. А именно:

Закрытые и переданные маршруты 

В таблице жирным отмечены маршруты, которые переданы в другие парки, но остаются действующими.

См. также 
 Киевский автобус
 Автобусный парк №6

Примечания

Ссылки 
 Киевский_автобус на сайте transphoto.ru
 http://urbantransport.kiev.ua/
 http://kpt.kiev.ua/
 Метро, маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи на карте Киева uklon.com.ua/transport
 Схема маршрутов общественного транспорта — routes.kiev.ua
 

Автобусные парки Киева